Смолянка — воспитанница Смольного института благородных девиц
 Смолянка — топоним:

Населённые пункты 
Белоруссия
 Смолянка — деревня в Калинковичском районе Гомельской области.
 
Казахстан
 Смолянка — село в Уланском районе Восточно-Казахстанской области.
 
Россия
 Смолянка — посёлок в Усть-Куломском районе Коми.
 Смолянка — деревня в Печорском районе Псковской области.
 
Украина
 Смолянка — село в Кодымском районе Одесской области.
 Смолянка — село в Тернопольском районе Тернопольской области.
 Смолянка — село в Куликовском районе Черниговской области.

Реки 
 Смолянка (приток Бисерти) — река в Свердловской области России.
 Смолянка (приток Свесы) — река в Сумской области Украины.
 Смолянка (верхний приток Десны) — река в Черниговской области Украины; в Борзнянском районе.
 Смолянка (нижний приток Десны) — река в Черниговской области Украины; в Козелецком районе.
 Смолянка — дренажный канал в Черниговской области Украины.
 Смолянка (приток Серета) — река в Зборовском районе Тернопольской области Украины.

Прочие 
 Смолянка — урочище в Черниговской области Украины

См. также 
 Смолянки Левицкого